Le mont Washington dans le New Hampshire.
 Le mont Washington, dans l'Oregon.
 Le mont Washington, en Colombie-Britannique.
 Le  dans les montagnes Olympiques.
 La Mont Washington Wilderness, une zone de nature sauvage.
 Mount Washington, un quartier de Los Angeles.
 Mount Washington (Kentucky)
 Mount Washington (Massachusetts)